Reynolds Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Reynolds Airport (Idaho)
 Reynolds Airport (Iowa)
 Reynolds Airport (Louisiana)
 Reynolds Airport (Wyoming)